Geografia:
 La prefectura de Messènia (en grec Μεσσηνία Messinia) és una prefectura de Grècia de la regió del Peloponès amb capital a Kalamata.
 El golf de Messènia és un golf mediterrani a la costa sud de la península del Peloponès.
 Història:
Messènia era una regió de l'antiga Grècia.
 Biografies:
Aristodem de Messènia, rei de Messènia durant la primera guerra messènica
Aristòmenes de Messènia, líder messeni a la segona guerra messènica
Damis de Messènia, pretendent al tron de Messènia
Dinòcrates de Messènia, polític messeni
Gorge de Messènia, el seu fill
Melant de Messènia, rei d'Atenes i de Messènia
Neó de Messènia, governant de Messènia
Nicàgores de Messènia, notable messeni
Tirannió de Messènia, escriptor de l'Antiga Grècia

Vegeu també 
 :Categoria:Antiga Messènia
 :Categoria:Messenis